Ceilán es el antiguo nombre de Sri Lanka, país ubicado al sur del subcontinente indio. También se puede referrirse a:

 Ceilán, la mayor de las islas de Sri Lanka.
 Ceilán (La Coruña), localidad de la provincia de La Coruña, España.
 Ceilán (té), té proveniente de Sri Lanka.
 Ceilán portugués (Ceilão), una colonia portuguesa entre 1505 y 1658.
 Ceilán neerlandés (Zeylan), un territorio de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales entre 1640 y 1796.
 Ceilán británico, un territorio británico de 1815 a 1948.
 Dominio de Ceilán, un dominio británico en la Mancomunidad de Naciones entre 1948 y 1972.